Ли́пский () — фамилия белорусского, польского и еврейского происхождения. Известные носители:

 Липский, Адам Иосифович (1860—1921) — российский сенатор, тайный советник; в марте 1917 года исполнял обязанности генерал-губернатора Финляндии.
 Липский, Александр Александрович (1856—1915) — российский санитарный врач, автор ряда работ по медицине; один из составителей «ЭСБЕ».
 Липский, Альберт Николаевич (1890—1973) — советский этнограф и археолог.
 Липский, Анджей (1572—1631) — римско-католический и государственный деятель Речи Посполитой.
 Липский, Андрей Васильевич — Георгиевский кавалер; поручик; 19 мая 1915.
 Липский, Антон Лаврентьевич — Георгиевский кавалер; полковник; 29 октября 1917.
 
 
 Липский, Игнатий Антонович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 4 марта 1917.
 Липский, Игорь Константинович (1907—1965) — советский актёр театра и кино, педагог, заслуженный артист РСФСР.
 Липский, Казимир Яковлевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 7395; 12 января 1846.
 Липский, Любомир (1923—2015) — чешский и чехословацкий актёр театра и кино.
 Липский, Михаил Сергеевич (род. 1982) — российский легкоатлет.
 Липский, Олдржих (1924—1986) — чешский кинорежиссёр, актёр, сценарист.
 Липский, Патрик (род. 1994) — польский футболист, полузащитник.
 Липский, Станислав (1880—1937) — польский композитор и пианист.
 Липский, Юзеф (1894—1958) — польский дипломат.
 Липский, Юрий Наумович (1909—1978) — советский астроном.

Другое 
 Липский — большой ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.

См. также 
 Липски
 Липский повят — район в Польше, в Мазовецком воеводстве

Примечания